IWU est un sigle qui peut désigner :
 Illinois Wesleyan University, une université privée américaine fondée en 1850 et située à Bloomington dans l'État de l'Illinois ;
 , une université chrétienne évangélique privée dont le siège est à Marion, Indiana, affiliée à l'église Wesleyan.